Méliès peut faire référence à :
 Georges Méliès (1861 - 1938), réalisateur de films français ;
 Le cinéma Georges Méliès à Montreuil ;
 Le Méliès, cinéma d'art et essai à Grenoble ;
 Prix Méliès, prix cinématographique ;
 Méliès d'or et Méliès d'argent du Festival de Bruxelles ;
 École Georges-Méliès, école supérieure d'art nommée en l'honneur du cinéaste, située à proximité du parc Méliès, à Orly (dans le Val-de-Marne) ;
 Cinémathèque Méliès - Les Amis de Georges Méliès, association loi 1901 créée en 1961 et consacrée à l'œuvre de Georges Méliès.

 Arman Méliès (1972-), pseudonyme de Jean-Louis Fiévé, auteur, compositeur, musicien et chanteur français, sans aucun lien de parenté avec le cinéaste Georges Méliès.

Homonymie de patronyme